Wallis (kanton), kanton in Zwitserland, dat in het Italiaans Vallese heet
Vallese (Oppeano), frazione in Italië
Vallese (Robella), frazione in Italië
Vallese (spoorwegen), internationale trein